

События

Римская республика 
 Консулы: Гай Целий Кальд и Луций Домиций Агенобарб (оба — плебеи); проконсулы: Квинт Муций Сцевола (в Азии), Луций Лициний Красс (в Цизальпийской Галлии), Публий Лициний Красс (в Дальней Испании) и Тит Дидий (в Ближней Испании); преторы: Гай Сентий (в Риме), Луций Геллий Публикола и Секст Юлий Цезарь; пропретор: Луций Юлий Цезарь (в Македонии); плебейские эдилы: Марк Ливий Друз, Марк Порций Катон и Реммий; квесторы: Луций Манлий Торкват и Марк Сергий Сил.
 Квинт Муций Сцевола назначен наместником провинции Азия, легатом при нём служит Публий Рутилий Руф. Сцевола упорядочивает деятельность откупщиков налогов в провинции.

Азия 
 Заключён военно-политический союз Понта и Армении, Тигран II женится на Клеопатре, дочери понтийского царя Митридата VI.
 Царь Армении Тигран II захватывает Софену и казнит её последнего царя Ерванда V, Софенское царство прекращает своё существование.
 Умирает царь Вифинии Никомед III Эвергет, царём становится его сын Никомед IV Филопатор.

Родились 
 Чжао-ди — император Китая.

Скончались 
 Никомед III Эвергет — царь Вифинии;
 Бакру II — царь Осроены.

См. также

Примечания